VVO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Vladivostok-Kneviči (Russia)